Der Uttaradit  Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Uttaradit, der in der Thai League 3 (Northern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter dem Namen The Broken Sword (ดาบหักพิฆาต) bekannt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2009 gegründet und startete in der damaligen dritten Liga, der Regional League Division 2. Von 2009 bis 2016 spiele man in der Northern Region. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Klub in der neugeschaffenen Thai League 4. Hier tritt der Verein ebenfalls in der Northern Region an.

Vereinserfolge 
 Thai League 4 – North: 2018, 2019
 Thai League 3 – North: 2022/23 (2. Platz)

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Uttaradit Province Stadium in Uttaradit aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 3245 Personen. Eigentümer und Betreiber des Stadions ist die Uttaradit Province.

Spielstätten seit 2009

Spieler 
Stand: 27. Januar 2023

Ehemalige Spieler 
  Serge William Viera M'Boa
  Rafael Anunciacao De Santana
  Carlos Reginaldo Da Silva

Beste Torschützen seit 2016

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Uttaradit FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Uttaradit FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Uttaradit FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Uttaradit, FC
Gegründet 2009
Sport (Uttaradit)